Десня́нський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь річки Десна.

 Деснянський провулок — провулок у Броварах (Київська область).
 Деснянський провулок — зниклий провулок у Києві.
 Деснянський провулок — назва Десенського провулку в Києві у 2011–2012 роках.

Провулки